Nesbitt ou Nesbit peut faire référence à :

Nom

Nesbitt 
 Andrew Nesbitt (1960), pilote automobile nord-irlandais ;
 Ángel Nesbitt (1990-), joueur vénézuélien de baseball ; 
 Arthur James Nesbitt (1880-1654), homme d'affaires et philanthrope canadien ;
 Cathleen Nesbitt (1888-1982), actrice anglaise ;
 Cecil J. Nesbitt (1912-2001), mathématicien américain ;
 Christine Nesbitt (1985-), patineuse de vitesse canadienne ;
 Derren Nesbitt (1935-), acteur anglais ;
 James Nesbitt (1965-), acteur irlandais ;
 
 Máiréad Nesbitt (1979-), musicienne et violoniste irlandaise ; 
 Mike Nesbitt (1957-), homme politique irlandais ;
 Nina Nesbitt (1994-), musicienne écossaise ;
 Stephanie Nesbitt (1985-), nageuse américaine ;
 Thomas Nesbitt (1990-), joueur de hockey sur glace canadien.

Nesbit 
 Edith Nesbit (1858-1924), écrivaine britannique ;
 Evelyn Nesbit (1884-1967), danseuse de revue américaine.

Prénom 
 Nesbitt Blaisdell (1928-), acteur américain.

Toponyme 
  ;
  ;
  ;
 .
 , installation hydraulique à  en Pennsylvanie.

Mathématiques 
 , en mathématiques, c'est une généralisation du Principe d'inclusion-exclusion ;  
 Inégalité de Nesbitt, un énoncé de mathématiques.

Médecine 
 Procédure de Nesbit ( ou SNP), chirurgie urologique qui permet de diminuer ou de corriger la courbure du pénis en érection afin de faciliter les rapports sexuels.

Autres 
 , château néo-gothique du  construit prés de Bulawayo au Zimbabwe ;
 , clan écossais des Scottish Borders ;
 , marque américaine de boissons gazeuses ;
 , société canadienne de courtage en actions fondée en 1912.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom